Джеймс Арнольд Тэйлор (; род. 22 июля 1969, Санта-Барбара, Калифорния, США) — американский актёр озвучивания, известен как «голос» таких как Рэтчет в серии игр Ratchet & Clank, Тидус в Final Fantasy X и Оби-Ван Кеноби в различных играх из серии «Звёздных войн».

Ранняя жизнь 
Тейлор родился и вырос в Санта-Барбаре, штат Калифорния, США.

Карьера 
Тейлор начал свою карьеру озвучивания в 1991 году, впервые появившись в видеоигре Monkey Island 2: LeChuck's Revenge.

Он был активным членом клуба озвучки, поскольку, появлялся в многочисленных ролях, в том числе Ratchet в Ratchet & Clank серии видеоигр и Tidus из Final Fantasy X . С 2005 по 2011 год Тейлор также озвучивал Фреда Флинтстоуна в рекламе после смерти Генри Кордена .

В 2013 году он опубликовал книгу JAT 365: 365 Источников вдохновения для достижения вашей мечты .  В 2018 году он начал подкаст Talking to Myself .

Личная жизнь 
Тейлор поженился со своей женой Эллисон в 1991 году. В совместном браке у них дочь Лидия.  Он христианин и хорошо известен тем, что делится своей верой с другими, хотя он заявил, что не хочет навязывать свою религию другим.

Фильмография

Роли озвучивания

Фильмы

Анимация

Аниме [ править код ]

Видеоигры

Роли вживую

Ссылки 
 
 
 
 James Arnold Taylor на сайте Behind The Voice Actors

Актёры озвучивания США